Ahamed ist der Familienname folgender Personen:

 E. Ahamed (1938–2017), indischer Politiker
 Liaquat Ahamed, (* um 1953), Bankmanager und Autor
 Moinul Hassan Ahamed (* 1958), indischer Politiker